Евгений Евгеньевич Кепп (2 мая 1925 ― 7 июня 1997) ― советский и российский историк, краевед, участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин города Выборга и Выборгского района (1994).

Биография 
Родился 2 мая 1925 года в городе Петергофе в семье работников интеллектуального труда. Завершил обучение в 10-м классе общеобразовательной школы Петергофа. В первые дни войны был привлечен в особое подразделение охраны линейных сооружений связи. До конца сентября 1941 года трудился на оборонных работах по сооружению ленинградского укрепрайона. После оккупации Петергофа немецко-фашистскими войсками оказался в Красном селе, где был организован приют для беспризорных детей. В 1943 году немцы передислоцировали детский дом в город Дятлово, в Гродненскую область, в Белоруссию.

В 1944 году Дятлово был освобожден и Евгения призвали в ряды Красной Армии. Воевал в 78-ом артиллерийском полку 20-й стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта. Находился во взводе разведки, с которым дошёл до Берлина. После войны продолжил службу в одной из частей в Выборгском районе. В 1950 году уволен с военной службы.

Демобилизовавшись, он стал работать в детском костно-туберкулезном санатории в Выборге на должности учителя труда и музыки. Здесь проработал около сорока лет — до выхода на заслуженный отдых. Прошёл заочное обучение в ленинградском культпросветучилище, которое окончил в 1959 году. В 1967 году с отличием завершил обучение на факультете теории и истории искусства в институте живописи, архитектуры и скульптуры имени И. Е. Репина.

Стал заниматься вопросами краеведения и истории города Выборга. Публиковал альбомы, буклеты, путеводители, в которых выступал автором вступительных статей. В 1985 году, после выхода на пенсию, вместе с супругой Л. Н. Геворской создали клуб «Старый Выборг», в котором был собран уникальный архив. На основе этих фондов позднее был создан музей краеведения города Выборга. Занялся вопросом восстановления церкви Ильи Пророка.

Решением руководства Выборгского района 17 мая 1994 года Евгению Евгеньевичу Кеппу присвоено звание «Почётный гражданин Выборгского района и города Выборга».

Проживал в городе Выборге. Умер 7 июня 1997 года. Похоронен на кладбище Верхне-Черкасово Выборгского района.

Награды и звания 
 Орден Отечественной войны 2 степени
 Орден Красной Звезды
 Медаль "За освобождение Варшавы"
 Медаль "За взятие Берлина"
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль Ветеран Труда
 другими медалями

 Почётный гражданин Выборга и Выборгского района (17.05.1994).

Память 
 На доме № 10 по Московскому проспекту 7 июня 1996 года была установлена мемориальная доска.
 В январе 2001 года глава администрации Выборгского района издал постановление № 16, согласно которому улица Библиотечная переименована в улицу Кеппа.
 Материалы о жизни и деятельности Кеппа хранятся в собрании Центральной городской Выборгской библиотеки им. А. Аалто.

Примечания

Литература 

  Мартынова А. Г. Искусствоведческий обзор публицистических статей Е. Е. Кеппа о художниках [Электронный ресурс] // Вспоминая Кеппа: материалы краеведческой конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Е. Е. Кеппа (1925 – 1997), жителя довоенного Петергофа, знаменитого выборгского краеведа, Почетного гражданина Выборга, ветерана Великой Отечественной войны. – 2015. – С. 119-135.

Ссылки 
 Евгений Евгеньевич Кепп
 Биография Кеппа

Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Краеведы России
Музыканты Выборга
Педагоги Выборга
Писатели Выборга
Похороненные в Выборгском районе
Почётные граждане Выборга